Eagle Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eagle Creek Township (Illinois)
 Eagle Creek Township (Indiana)